Miejscowości w USA:
 Blue Mountain – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 Blue Mountain – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Blue Mountain – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tippah
Gminy w USA:
 Blue Mountain (ang. Blue Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Blue Mountain (ang. Blue Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone

Miejscowości w Kanadzie:
 Blue Mountain – ośrodek narciarski w prowincji Ontario

Miejscowości w Turks i Caicos:
 Blue Mountain – miejscowość na wyspie Providenciales

Inne:
 Blue Mountain – odmiana kawy

Zobacz też 
 Blue Mountains